Krasna (Slovenië), plaats
Krásna, wijk van Košice, Slowakije
Krásná (doorverwijspagina), gemeenten in Tsjechië